L’Explorateur était un magazine de bande dessinée ;
 L’Explorateur est un journal étudiant de l’Université de Montréal ;
 L'Explorateur. Journal géographique et commercial;
 L'Explorateur est un fromage français.
L'Explorateur est le titre d'une chanson du film Disney Vaiana : La Légende du bout du monde sorti en 2016.

Voir aussi :
 Exploration
 

en:Explorer (disambiguation)